Princezna Ignácie z Thurnu a Taxisu (německy: Iniga Anna Margarete Wilhelmine Luise, Prinzessin von Thurn und Taxis; 25. srpna 1925, zámek Niederaichbach, Niederaichbach, Bavorsko, Německo – 17. září 2008, Aufhausen, Německo) byla princezna z rodu Thurn-Taxisů a sňatkem s princem Eberhardem von Urachem, členem morganatické větve bývalého královského rodu Württemberků, princezna z Urachu.

Rodina 
Ignácie byla druhým dítětem a jedinou dcerou prince Ludvíka Filipa z Thurnu a Taxisu a jeho manželky princezny Alžběty Lucemburské.

Manželství a potomci 
Ignácie se provdala za prince Eberharda von Uracha (1907–1969), osmé dítě Wilhelma, 2. vévody von Uracha a jeho manželky vévodkyně Amélie Bavorské. Civilní obřad proběhl 18. května 1948 v Niederaichbachu a náboženský 20. května 1948 v Řezně. Princ Eberhard sloužil jako průzkumný důstojník v letech 1938–44 a byl povýšen na majora. Ignácie a Eberhard měli potomky:

 Princezna Amélie von Urach (6. dubna 1949) se v roce 1974 provdala za Kurta-Helebranta von Einsiedel. Mají osm dětí a sedm vnoučat:
 Alexandr von Einsiedel (4. ledna 1976)
 Alžběta Helen von Einsiedel (4. května 1977) se 14. února 2012 provdala za hraběte Amaury du Réau de La Gaignonnière. Rozvedli se. Dne 17. května 2014 se znovu provdala za Ulricha Kunhardta von Schmidt.
 Jiří Alexandr Kunhardt von Schmidt (29. března 2014)
 Ignácie von Einsiedel (11. ledna 1979) se 6. června 2015 provdala za hraběte Bothu von Lüttichau.
 Sofie von Einsiedel (2. března 1980) se 15. května 2004 provdala za Kristiána von Eichborn. Mají jednu dceru:
 Ignácie Mariana Magdaléna von Eichborn (30. dubna 2006)
 Tereza von Einsiedel (17. ledna 1984) se 26. července 2014 provdala za prince Františka Orleánského, hraběte z Dreux. Mají dvě děti.
 Princ Filip Orleánský (5. května 2017)
 Princezna Marie Amélie Orléanská (8. února 2019)
 Viktorie von Einsiedel (30. července 1986)
 Valérie von Einsiedel (30. července 1986)
 Felicitas von Einsiedel (23. února 1990) se v roce 2015 provdala za Alexandra von Kempis. Mají tři děti:
 Marie von Kempis (2016)
 Tereza von Kempis (2017)
 N von Kempis (2019)
 Princezna Alžběta von Urach (10. prosince 1952 – 20. září 2012)
 Karel Anselm, vévoda von Urach, (5. února 1955) se 9. února 1990 oženil se Saskiou Wüsthofovou a v roce 1996 se rozvedli. Mají dva syny. Dne 2. září 2014 se znovu oženil s Utou Marií Priemerovou.
 Vilém Albert, vévoda von Urach, (9. srpna 1957) se oženil s Karen von Brauchitsch-Berghe von Trips, civilně 23. prosince 1991 a církevně 1. února 1992. Mají tři děti.
 Princ Eberhard Bedřich Ignác Antonius Maria von Urach (12. dubna 1965), se 21. září 1991 oženil s baronkou Danielou von und zu Bodman. Mají tři děti:
 Princ Eberhard Konstantin Anselm Johan Zikmund Albert Maria von Urach (20. října 1990, narozen před svatbou svých rodičů)
 Princ Anselm Vilém Arbogast Egmont Johan Maria von Urach (29. listopadu 1992) se v roce 2018 oženil s Clarou von Kempis (1991). Mají jedno dítě:
 Princezna Beatrice Karolína Luisa Daniela Otýlie Maria von Urach (20. ledna 2021)
 Princezna Amélie Filipa Štěpánka Valentýna Ignácie Izabela Theodelinde Otýlie Maria von Urach (11. listopadu 1994)

Po smrti svého otce zdědila Ignácie otcovo panství Schloss Niederaichbach.

Smrt 
Ignácie zemřela 17. září 2008 ve svém domě v Aufhausenu. Dne 23. září 2008 se ve Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt v Aufkirchen am Starnberger See konalo rekviem a pohřeb. Byla pohřbena ve Friedhof Aufkirchen.

Předkové

Odkazy

Reference 

Thurn-Taxisové
Württemberkové
Thurn-Taxisské princezny
Württemberské hraběnky
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1925
Narození 25. srpna
Narození v Niederaichbachu
Úmrtí v roce 2008
Úmrtí 17. září
Ženy